Pouget kan syfta på

Geografi 
 Le Pouget, fransk kommun

Personer 
 Johan Nikolaus Pouget (1687-1735) svensk präst
 Émile Pouget (född 1931) fransk syndikalistförfattare
 Christian Pouget (född 1966) fransk ishockeyspelare
 Cyrille Pouget (född 1972) fransk fotbollsspelare